Entre la vereda y el cielo fue una telenovela argentina emitida en 1980 por (Canal 11), protagonizada por Arturo Bonín, Rita Terranova y Connie Vera.

Guion 

La telenovela fue dirigido por Pedro Pablo Bilán y fue escrita por Jorge Maestro, autor del guion de las telenovelas Cara a cara (1983), Yolanda Luján (1984), Amor prohibido (1986) y entre otros.

Elenco 

 Rita Terranova - Jazmín
 Arturo Bonín - Rogelio
 Connie Vera - Luján
 Sebastián Miranda - Manuel
 Thelma Stefani - Pilar

Equipo Técnico 

 Historia original - Jorge Maestro.
 Dirección - Pedro Pablo Bilán.
 Producción - Sergio Vainman.
 Departamento de arte - Eduardo Rozas.

Referencias

Enlaces externos 

Telenovelas de Argentina
Telenovelas de 1980
Series de televisión iniciadas en 1980
Telenovelas de Telefe
Telenovelas de 1981
Series de televisión finalizadas en 1981